Маргарет Корт і Івонн Гулагонг були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Гулагонг, яка виступала в парі з Вірджинією Вейд.

Гулагонг і Вейд програли в півфіналі парі Патрісія Коулмен і Карен Крантцке.

Гелен Гурлей і Керрі Гарріс виграли титул, перемігши у фіналі Коулмен і Крантцке 6–0, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

  Івонн Гулагонг /  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Жель Шанфро /  Ольга Морозова (півфінал)
  Гелен Гурлей /  Керрі Гарріс (чемпіонки)
  Патрісія Коулмен /  Карен Крантцке (фінал)

Сітка

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1972 в австралійському спорті
1972 у жіночому тенісі
Women's Tennis Circuit 1972